Dio (banda), banda musical
 Dio població a 5 km del riu Níger en territori de Guinea, on l'11 de maig de 1880 els francesos van patir una emboscada dels bambares del Bélédougou